Le fromage est un aliment, mais on peut retrouver ce nom dans divers acceptions.

Patronymie 

 Lucien Fromage (1820-1893), manufacturier et homme politique français.
 René Fromage (1901-1945), homme politique français.